Théodore Pescatore (1802-1878) – politico lussemburghese
 Théodore Pescatore (1871-1931) – ingegnere lussemburghese
 Théodore Pescatore (1912-1999) – imprenditore lussemburghese